Arnold är ett germanskt efternamn som burits av bland andra:

 Agnieszka Arnold (född 1947), polsk dokumnetärfilmare
 Andrea Arnold  (född 1961), brittisk regissör och manusförfattare
 Arthur Arnold (1833–1902), engelsk skriftställare och politiker

 Benedict Arnold (1741–1801), amerikansk och brittisk general
 Bill Arnold  (född 1992), amerikansk ishockeyspelare
 Billy Arnold (1905–1976), amerikansk racerförare
 Bonnie Arnold (född 1955), amerikansk filmproducent
 Brad Arnold (född 1978), amerikansk rocksångare

 Carl Arnold, flera personer
 Carl Arnold (1794–1873), norsk musiker
 Carl Arnold (1824–1867), svensk musiker
 Christian Friedrich Arnold (1823–1890), tysk arkitekt
 Christoph Arnold (1650–1695), tysk astronom
 Clemens Arnold (född 1978), tysk landhockeyspelare

 David Arnold (född 1962), brittisk filmmusikkompoisitör
 Dominique Arnold (född 1973), amerikansk häcklöpare
 Donald Arnold  (född 1935), kanadensisk roddare

 Edward Arnold (1890–1956), amerikansk skådespelare
 Edwin Arnold (1832–1904), engelsk poet

 Frances Arnold (född 1956), amerikansk biokemist, nobelpristagare
 Franz Arnold (1878–1960), tysk komediförfattare, teaterregissör och skådespelare
 Friedrich August Arnold (1812–1869), tysk arabist

 Gottfried Arnold (1666–1714), tysk teolog
 Graham Arnold (född 1963), australisk fotbollsspelare

 Haakon Arnold  (1897–1968), norsk skådespelare
 Hans Arnold (1925–2010), schweizisk-svensk tecknare
 Hans Jacob von Arnold (död 1758), norsk militär
 Harry Arnold   (1920–1971), svensk orkesterledare, kompositör, arrangör och musiker
 Henry H. Arnold  (1886–1950), amerikansk flyggeneral

 Jack Arnold (1916–1992), amerikansk TV- och filmregissör
 Johann Franz Arnold (1730–1801), tysk botaniker
 Jurij von Arnold (1811–1898), rysk tonsättare och musikforskare
 Julius Arnold (1835–1915), tysk patologisk anatom

 Karl Arnold (1901–1958), västtysk politiker
 Kenneth Arnold (1915–1984), amerikansk affärsman och piolot, ufo-rapportör
 Kokomo Arnold  (1901–1968), amerikansk bluessångare och gitarrist

 Lemuel H. Arnold (1792–1852), amerikansk politiker, guvernör och kongressrepresentant för Rhode Island

 Malcolm Arnold (1921–2006), brittisk kompositör
 Marie-Cathérine Arnold (född 1991), tysk roddare
 Matthew Arnold (1822–1888), brittisk skald och professor
 Maximilian Arnold (född 1994), tysk fotbollsspelare

 Otto von Arnold (född 1950), svensk politiker, kristdemokrat

 P. P. Arnold (född 1946), amerikansk soulsångerska verksam i Storbritannien

 Richard R. Arnold  (född 1963), amerikansk astronaut

 Samuel Arnold (1740–1802), engelsk tonsättare och organist
 Samuel G. Arnold (1821–1880), amerikansk politiker, republikan, senator för Rhode Island
 Samuel W. Arnold (1879–1961), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant för Missouri
 Sara von Arnold  (född 1949), svensk växtbiolog

 Terence Arnold (1901–1986), brittisk bobåkare
 Thomas Arnold, flera personer
 Thomas Arnold (1795–1842), engelsk skolledare
 Thomas Arnold (1823–1900), engelsk pedagog
 Tom Arnold (skådespelare) (född 1959), amerikansk skådespelare och komiker

 Virginie Arnold  (född 1979), fransk bågskytt
 Vladimir Arnold (1937–2010), rysk matematiker

 William Delafield Arnold (1828–1859), engelsk officer och pedagog, verksam i Indien

Efternamn